Роберт Лайл Неппер (, род. 8 июля 1959, Фримонт, Огайо, США) — американский актёр театра и кино.

Биография 
Родился 8 июля 1959 года.

Роберт Неппер увлёкся театром ещё в детстве, что предопределило выбор профессии. В 1977 году поступил в Северо-Западный университет на специальность «Драматическое искусство». Ещё будучи студентом, вышел на профессиональную сцену. По окончании университета стал актёром Чикагского театра, позже играл в театрах Нью-Йорка.

Его дебютом в кино стала роль Стива Лорвина в комедии Блейка Эдвардса «Это жизнь!» (1986). Актёр снимался во Франции в боевике режиссёра Оливье Мегатона «Перевозчик 3» и триллере режиссёра Ксавье Генса «Хитмен». Исполнил роль второго плана в комедии Вуди Аллена «Все говорят, что я люблю тебя» (1996). Тем не менее, Роберт Неппер прежде всего известен как актёр телевидения: за время актерской карьеры он получил роли в большом количестве телесериалов, среди которых «Она написала убийство», «Закон и порядок», «Профайлер», «Её звали Никита», «Побег», «Культ» и другие.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

Киноактёры США